

Чрний Врх ( — «Чорний Верх») — назва ряду географічних об'єктів у Словенії:
Населені пункти
 Чрний Врх — поселення в общині Доброва-Полхов Градець, Осреднєсловенський регіон.
 Чрний Врх — поселення в общині Ідрія регіону Горишка.
 Чрний Врх — поселення в общині Табор, Савинський регіон.
 Чрний Врх-в-Тухиню — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон.

Інше
 Чрний Врх — найвища гора в гірському масиві Похорє.
 «Чрний Врх» — обсерваторія неподалік від селища Чрний Врх в общині Індрія.

Див. також 
 Црний Врх